Ketzmann ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Ketzmann (1487–1542), deutscher lutherischer Theologe und Pädagoge
 Petrus Ketzmann (1521–1570), deutscher lutherischer Theologe und Pädagoge